Příjmení Kumpera nese více osob:

 Vítězslav Kumpera (1876–1952) – český průmyslník, obchodník, zprvu společník a později postupně generální ředitel, předseda správní rady a prezident společnosti Walter;

 Antonín Teny Kumpera (1901–1990) – strojní inženýr, konstruktér, letec a automobilista, technik, průmyslník, vrchní ředitel, později generální ředitel a spolumajitel firmy Akciová společnost Walter, továrna na automobily a letecké motory, Praha XVII - Jinonice;

 Jan Kumpera (1946) – český historik, odborník na raný novověk

Externí odkazy